Масаи:

 Масаи — полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. 
 Масаи, Линет — кенийская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции.
 Масаи, Мозес — кенийский бегун на длинные дистанции.